Het Campeonato Goiano Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Goiás. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1960 als amateurcompetitie. Sinds 1964 is het een profcompetitie.

Kampioenen

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2021 in de tweede klasse spelen.

Campeonato Goiano